Колодяжненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Колодяжненська сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Колодяжненська сільська рада — Житомирська область, Романівський район

Див. також 
 Колодяжний
 Колодяжне
 Колодязне